Netřeba je název více míst: 
 Netřeba, část obce Úžice v okrese Mělník 
 Netřeba (železniční zastávka), zastávka v části [Netřeba]] obce Úžice v okrese Mělník 
 Netřeba (Církvice), též Netřeb, lokalita v jižní části obce Církvice v okrese Kutná Hora
 Netřeba (Podbřezí), lokalita v části Lhota Netřeba obce Podbřezí v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Netřeba (potok), potok v okrese Trutnov, přítok Labe ve Dvoře Králové nad Labem

Související odkazy 
 Netřeby